Nagler bezeichnet:
 einen Beruf des Schmiedehandwerks, siehe Nagelschmied
 ein Werkzeug, siehe Druckluftnagler

Nagler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Nagler (1893–1968), deutsches Jagdflieger-Ass im Ersten Weltkrieg 
 Alois Nagler (1907–1996), Schweizer Schachproblemkomponist
 Alois Maria Nagler (1907–1993), österreichisch-US-amerikanischer Theaterwissenschaftler
 Christoph Nagler (* 1984), österreichischer Basketballspieler 
 Florian Nagler (* 1967), deutscher Architekt
 Franciscus Nagler (1873–1957), Komponist und Kirchenmusikdirektor in Dresden und Leisnig

 Gerald Nagler (1929–2022), österreichisch-schwedischer Unternehmer und Menschenrechtler
 Hans Nagler, deutscher Fußballspieler
 Ivan Nagler (* 1999), italienischer Rennrodler
 Johannes Nagler (1876–1951), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jörg Nagler (* 1950), deutscher Historiker

 Manfred Nagler (* 1939), deutscher Politiker (CSU)
 Michael Nagler (* 1937), US-amerikanischer Universitätsprofessor und Friedensaktivist
 Morgan Nagler, Schauspielerin, Sängerin, Gitarristin und Songwriterin
 Paul Nagler (1925–2018), deutscher Architekt
 Pierre Nagler (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Vanessa Nagler (* 1997), deutsche Handballspielerin